Рехобет ():

 Рехобет — містечко в штаті Алабама
 Рехобет — невключена територія в штаті Меріленд